Присекин — русская фамилия; имеет женскую форму Присекина.

Известные носители 
 Присекин, Николай Сергеевич (1928—2008) — лауреат премии РСФСР имени И.Е. Репина (1973), заслуженный художник РСФСР (1974), народный художник Российской Федерации (1992).
 Присекин, Сергей Николаевич (1958—2015) — советский и российский живописец, народный художник Российской Федерации.
 Присекин, Тимофей Зотович (1911—1944) — Герой Советского Союза.
 Присекин, Юрий Иванович (род. 1961) — олимпийский чемпион по плаванию (1980), заслуженный мастер спорта СССР.